Boscobel – parrocchia civile dello Shropshire (Inghilterra, Regno Unito)
Boscobel – città del Wisconsin (Stati Uniti)